Гвардейская дивизия — наименование отборных формирований (дивизий) в вооружённых силах (ВС) России и других государств, в различных периодов времени:
 Гвардейская дивизия — дивизии родов оружия в Русской армии, ВС имперского периода:
 1-я гвардейская пехотная дивизия;
 2-я гвардейская пехотная дивизия;
 3-я гвардейская пехотная дивизия;
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия;
 2-я гвардейская кавалерийская дивизия;
 Гвардейская стрелковая дивизия.
 Гвардейская дивизия — дивизии родов войск и сил в РККА и РККФ, позже в Советской армии и ВМФ ВС СССР и ВС России современного периода.
 Гвардейская дивизия — административное подразделение британской армии, отвечающее за подготовку и управление полками пешей гвардии и резервным батальоном Лондонского гвардейского полка.
 Гвардейская бронетанковая дивизия — британское соединение времён Второй мировой войны.

См. также 
 Гвардейский экипаж